

События

Римская империя 
 Император: Тиберий; консулы: Сисенна Статилий Тавр и Луций Скрибоний Либон (оба — плебеи); консулы-суффекты: Публий Помпоний Грецин и Гай Вибий Руф Руфин (оба — плебеи).
 Новым наместником Египта становится Гай Галерий.
 Две победы Германика над Арминием, в том числе в битве при Идиставизо.
 Вождь батавов Хариовальда побеждена в битве с херусками.
 Казнь Клемента. Процессы против астрологов. Германик отозван в Рим, получил триумф и отправлен на Восток.
 16—17 — иудейский первосвященник Элеазар.

Родились 
 Авл Вицирий Прокул — римский политический деятель конца I века.
 Децим Юний Силан Торкват — нобиль из рода Юниев и государственный деятель Римской империи.
 Луций Вителлий (консул-суффект 48 года) — древнеримский военный и политический деятель из неименитого плебейского рода Вителлиев.
 Юлия Друзилла — вторая дочь Германика и Агриппины Старшей.

Скончались 
 Клемент — раб Агриппы Постума, самозванец, выдававший себя за хозяина после его смерти
 Луций Сей Страбон — Префект претория (10—15)
  — римский государственный деятель, обвинённый в заговоре против императора Тиберия, покончил жизнь самоубийством.
 Скрибония, вторая жена Октавиана Августа, мать его единственной дочери Юлии Старшей
 Коскония Галлитта — римская матрона, дочь Сервия Корнелия Лентула Малугинена.

См. также

Примечания